Bernard Garnier, antipapa dal 1424 al 1429
 Jean Carrier, antipapa dal 1430 al 1437